Elita zabójców (The Killer Elite) – film z roku 1975
 Killer Elite – album z roku 1985 brytyjskiego zespołu heavy metalowego Avenger
 Elita zabójców (The Feather Men lub Killer Elite) – powieść z roku 1991 Ranulpha Fiennesa
 Elita zabójców (Bad Luck and Trouble) – powieść z 2007 roku Lee Childa
 Elita zabójców (Killer Elite) – film z roku 2011